Paliurus triangularis är en ringmaskart som beskrevs av William More Gabb 1876. Paliurus triangularis ingår i släktet Paliurus, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
triangularis